Râul Gârliște se poate referi la:

 Gârliște - afluent al Bârzavei
 Caraș - afluent al Carașului